Джей-ліга 1993 — 1-й сезон Джей-ліги. Титул у 1-й раз здобула Верді Кавасакі.

Турнірна таблиця

Символічна збірна 
Символічна збірна чемпіонату:
 Мацунага Сігетацу
 Оно Сюндзо
 Хасіратані Тецудзі
 Pereira
 Іхара Масамі
 Хоріїке Такумі
 Santos
 Хонда Ясуто
 Руй Рамос
 Міура Кадзуйосі
 Рамон Діас

Примітки

Джерела 
 RSSSF 

1993 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу